

События 

 1031—1060 — Король Франции Генрих I (ок.1008-1060). Женат вторым браком на Анне, дочери Ярослава Мудрого.
 Вторжение немцев в Польшу. Бегство короля Мешко II.
 Мстислав Владимирович Храбрый вместе с Ярославом Мудрым выступают в поход на Польшу и возвращают Руси червенские города.
 Конец Кордовского халифата.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1031 году
 Матильда Фландрская

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1031 году
 Гуннора де Крепон
 20 июля — Роберт II, король Франции

См. также